Kelleronia är ett släkte av pockenholtsväxter. Kelleronia ingår i familjen pockenholtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pockenholtsväxter
Kelleronia